Endless Summer или The Endless Summer:

Кино и телевидение:
 The Endless Summer — документальный фильм 1966 года
 The Endless Summer II — сиквел 1994 года
 The Endless Summer Revisited — документальный фильм 2000 года
 The Endless Summer (SpongeBob SquarePants short) — образовательный фильм 2005 года
 Beach Boys: Endless Summer — телефильм 1988 года

Музыка:
 Endless Summer (альбом Beach Boys) — альбом 1974 года
 Endless Summer: Greatest Hits — альбом 1994 года
 Endless Summer (альбом Fennesz) — альбом 2001 года
 «Endless Summer» (песня Siria) — сингл
 «Endless Summer» (песня Scooter) — сингл 1995 года
 The Endless Summer (G-Eazy mixtape) — микстейп 2011
 «Endless Summer» (песня Oceana) — сингл 2012 года немецкой певицы Oceana и официальная песня чемпионата Европы по футболу 2012.

Наука:
 Генетически модифицированные томаты

См. также